Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori André Sá e Eric Taino che hanno battuto in finale Daniel Melo e Alexandre Simoni 7-68, 7-63.

Teste di serie 

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (finale)
 José de Armas /  Jicham Zaatini (semifinali)

 Adriano Ferreira /  Antonio Prieto (quarti di finale)
 André Sá /  Eric Taino (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2000